Сезон 1910/11 — первый сезон в истории австрийского клуба «Винер Аматёр».

«Винер Аматёр» был основан 29 октября 1910 года в результате ухода части игроков из клуба «Виенна Крикет». Первоначально команда называлась «Криккетер», однако практически сразу от этого названия пришлось отказаться — по причине его чрезмерной схожести с названием «родительской» команды. В середине ноября 1910 года новый клуб получил имя Wiener Amateur-Sportverein ().

В своём первом сезоне клуб играл только в товарищеских матчах.

Состав команды

Товарищеские матчи

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Сезон 1910/11 на сайте AustriaSoccer.at

1910/1911
Винер Аматёр